STRN3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 797 амінокислот, а молекулярна маса — 87 209.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки